Curiosidade - em inglês, Curiosity
Ou ainda:
Curiosity (EP)
Curiosity (canção)
Rover Curiosity

Desambiguação